

Musica
 Ignite – gruppo musicale statunitense
 Ignite – singolo dei disc jockey norvegesi Alan Walker e K-391 in collaborazione con Julie Bergan e Seungri

Informatica
Apache Ignite – software open-source distribuito che offre capacità computazionali e di memorizzazione
Ignite – stile di presentazione per esporre slide in un tempo determinato